Le mot Miguel Covarrubias peut faire référence à:

José Miguel Covarrubias (1904-1957), un peintre, caricaturiste et historien mexicain.
Miguel Covarrubias Acosta, un secrétaire des relations extérieures du Mexique.